Golpejas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Golpejas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Golpejas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar